Антон Шалль (1907–1947) — австрійський футболіст та тренер.
 Кліффорд Шалль (1915–2001) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1994 році.

Див. також 
 Шалле (фр. Challet)